Мировой тур ATP Challenger 2014 () — серия соревнований профессиональных теннисистов, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в течение календарного года.

Четвёртый год по сумме очков, набранных в течение года на соревнованиях тура, разыгрывается отдельный Итоговый турнир, который вновь прошёл в Сан-Паулу, Бразилия.

Расписание 2014 года 

 Мировой тур ATP Challenger 2014 (январь — июнь)
 Мировой тур ATP Challenger 2014 (июль — декабрь)

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

ФМТ — Финал мирового тура; BS — остальные турниры.

Титулы по странам 

ФМТ — Финал мирового тура; BS — остальные турниры.

Рейтинг ATP

Парные турниры

Титулы по игрокам

Титулы по странам 

* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

См. также 
 Мировой тур ATP Challenger

Ссылки 
 Официальный сайт ATP 
 Официальный сайт ITF 

2014